Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Richling − polski geograf
 Wincenty Wacław Richling-Bartoszewski − polski kompozytor, organista i pedagog